Hrvatska:
 Ramljane (Biskupija), naselje u općini Biskupija
 Ramljane (Muć), naselje u općini Muć